Amstelveen (oude dorp), een wijk van de Noord-Hollandse plaats Amstelveen.
Oude Dorp (Bussum), een wijk van de Noord-Hollandse plaats Bussum.
Oude Dorp (Houten), een wijk van de Utrechtse plaats Houten.